Talloze steden en dorpen in Nederland, waaronder Bilthoven, Bladel, Enkhuizen,  Geleen, Haarlem, Halfweg, Hoensbroek, Naaldwijk, Rozenburg, Schiedam en Tegelen, hebben een plein vernoemd naar Emma van Waldeck-Pyrmont. De volgende zijn omschreven:  
Emmaplein (Amsterdam)
Emmaplein (Groningen)
Emmaplein (Zeist)
Emmaplein ('s-Hertogenbosch)